Nathanael [] ist ein männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Beim Namen Nathanael handelt es sich um die deutsche Variante des hebräischen Namens . Er setzt sich aus der Wurzel  und dem theophoren Element  zusammen: „Gott hat gegeben“, „Gott hat geschenkt“.

Verbreitung 
Der Name Nathanael wird in Deutschland nur selten vergeben. Im Jahr 2021 belegte er Rang 349 der Hitliste.

Varianten 

 Bulgarisch: 
 Deutsch: Natanael, Elnatan, Netanel
 Englisch: Nathaniel
 Diminutiv: Nat, Nate
 Französisch: Nathanaël
 Diminutiv: Naël
 Griechisch: 
 Josephus: 
 Hebräisch: , 
 Italienisch: Natanaele
 Mazedonisch: 
 Polnisch: Nataniel
 Portugiesisch: Natanael, Nataniel
 Spanisch: Natanael, Nataniel

Namensträger

Vorname

Nathanael 
 Nathanael (Jünger), Jünger Jesu

 Nathanael Ackerman (* 1978), britisch-amerikanischer Freistilringer
 Nathanael Brückner (1864–1943), deutscher Jurist, Bankmanager und Autor sozialpolitischer Schriften
 Nathanael Burger (1733–1780), deutscher China-Missionar aus dem Franziskanerorden und Bischof
 Nathanael Busch (* 1978), deutscher germanistischer Mediävist
 Nathanael Cartmell (1883–1967), US-amerikanischer Sprinter
 Nathanael Dilger (1604–1679), deutscher lutherischer Theologe
 Nathanael Gray, US-amerikanischer Biochemiker und Molekularbiologe
 Nathanael Greene (1742–1786), US-amerikanischer General im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg
 Nathanael Herreshoff (1848–1938), US-amerikanischer Yachtkonstrukteur, -designer und Bootsbauer
 Nathanael Friedrich von Köstlin (1776–1855), deutscher Theologe, Generalsuperintendent von Tübingen
 Nathanael Gottfried Leske (1751–1786), deutscher Naturforscher
 Nathanael Liminski (* 1985), deutscher Politiker (CDU)
 Nathanael Pringsheim (1823–1894), deutscher Botaniker und Geheimrat
 Nathanael Rogers (* 1987), US-amerikanischer Biathlet
 Nathanael Schlott (1666–1703), deutscher Lehrer und Dichter des Barock
 Nathanael Weil (1687–1769), Oberlandrabbiner in der Markgrafschaft Baden und Talmudgelehrter
 Nathanael West (1903–1940), US-amerikanischer Schriftsteller

Zwischenname
 Ludwig Matthias Nathanael Gottlieb von Brauchitsch (1757–1827), Berliner Ehrenbürger
 August Nathanael Grischow (1726–1760), deutscher Mathematiker und Astronom

Nathanaël 
 Nathanaël Berthon (* 1989), französischer Automobilrennfahrer
 Nathanaël Duëz (1609–nach 1669), französischer Sprachmeister, Lexikograf und Grammatiker

Nathaniel 

 Nathaniel Buzolic (* 1983), australischer Schauspieler und Fotograf
 Nathaniel Chalobah (* 1994), englischer Fußballspieler
 Nathaniel Clyne (* 1991), englischer Fußballspieler
 Nathaniel Coleman (* 1997), amerikanischer Sportkletterer
 Nathaniel Cross (* ≈1990), britischer Jazzmusiker
 Nathaniel Folsom (1726–1790), US-amerikanischer Politiker
 Nathaniel Carl Goodwin (1857–1919), US-amerikanischer Schauspieler
 Nathaniel Hawthorne (1804–1864), amerikanischer Schriftsteller der Romantik
 Nathaniel W. Howell (1770–1851), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Nathaniel Lee (1653–1692), englischer Dramatiker
 Nathaniel Lofthouse, siehe Nat Lofthouse (1925–2011), englischer Fußballspieler
 Nathaniel Mitchell (1753–1814), US-amerikanischer Politiker
 Nathaniel Moran (* 1974), US-amerikanischer Politiker
 Nathaniel Parker (* 1962), britischer Schauspieler
 Nathaniel Pearce (1779–1820), britischer Abenteurer, Afrikareisender und Reiseschriftsteller
 Nathaniel Pitcher (1777–1836), US-amerikanischer Politiker
 Nathaniel Rochester (1919–2001), US-amerikanischer Informatiker
 Nathaniel de Rothschild (1812–1870), Begründer des französischen Zweigs der Rothschild-Familie
 Nathaniel Wallich (1786–1854), dänischer Botaniker
 Nathaniel Ward (1791–1868), englischer Arzt, „Gewächshaus-Erfinder“

Familienname 
 Elena Nathanael (1947–2008), griechische Schauspielerin
 Eliza Nathanael (* 1973), indonesische Badmintonspielerin
 Ezekiel Nathaniel (* 2003), nigerianische Hürdenläuferin
 Glory Onome Nathaniel (* 1996), nigerianische Hürdenläuferin
 Inez Nathaniel-Walker (1911–1990), amerikanische Künstlerin der Outsider Art
 Samson Oghenewegba Nathaniel (* 1997), nigerianischer Sprinter

Literatur 
 Der Protagonist in E. T. A. Hoffmanns Der Sandmann.
 Eine der Hauptpersonen in der Bartimäus-Trilogie von Jonathan Stroud.
 Die Hauptfigur in Coopers Lederstrumpf und anderen Romanen heißt Nathaniel (Natty) Bumppo.

Siehe auch 
 (25258) Nathaniel, Asteroid
 Jonathan (Vorname)
 Netanel
 Nathan

Einzelnachweise 

Familienname
Männlicher Vorname
Theophorer Personenname
Biblischer Personenname
Hebräischer Personenname
Deutscher Personenname